Gabby est un prénom porté par 
 Gabby Pahinui, un guitariste (1921 - 1980).
 Gabby Concepcion, un acteur philippin (1964).

Voir aussi 
 
 

Homonymie de prénom